Love Is the Drug bezeichnet:
 Love Is the Drug, ein US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 2006
 Love Is the Drug (Lied), ein Lied von Roxy Music
 Love Is the Drug (Fernsehserie), eine irische Fernsehserie